Годон () — многозначный термин.

Имя 
 Годон — епископ Вердена (упоминается в 625 году)
 Годон — епископ Меца (644—652); местночтимый святой (день памяти — 8 мая)
 святой Годон (Гонд) (умер в 690) — аббат; католический святой (день памяти — 26 мая)
 Годон — аббат Новалезы (726 — не позднее 739); местночтимый святой (день памяти — 19 января)
 Годон — епископ Туля (750-е годы)
 Годон — епископ Пуатье (упоминается в 757 году)

Фамилия 

 Ален Годон (род. в 1964) — французский художник и скульптор
 Дориан Годон (род. в 1996) —  французский профессиональный шоссейный велогонщик
 Кервин Годон (род. в 1982) — мавританский футболист
 Сильванус Вильям Годон (1809—1879) — американский адмирал

Топоним 
 Годон — река, приток Котуя
 Сен-Годон — коммуна в департаменте Луаре (Франция)